Лагос може значити следеће:

Личности
 Ликардо Лагос, председник Републике Чиле (2000-2006.),
 Лагос, латинизовано од Лагус, отац Птолемеја I Сотера,
 Панајотис Лагос, грчки фудбалер.

Географија

Нигерија
 Лагос, некадашњи главни град и данас највећи град Нигерије,
 Лагос, држава у југозападној Нигерији,

Грчка
 Лагос, насеље у округу Ксанти, у северној Грчкој,

Португалија
 Лагос, град у оквиру округа Фаро, јужној Португалији.